Zwicke steht für:

 die asymmetrisch geformte Spitze eines Hufnagels, siehe unter Vernageln
 ein weiblich angelegtes, unfruchtbares Rind aus einer verschiedengeschlechtlichen Mehrlingsträchtigkeit, siehe unter Freemartinismus
 eine weiblich angelegte, unfruchtbare Ziege, siehe unter Hornlosigkeit

Zwicke ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Zwicke (1882–1942), deutscher Generalarzt
 Johann Arnold Anton Zwicke (1722–1778), deutscher evangelisch-lutherischer Theologe und Reformpädagoge